Geretschlag ist der Name folgender Orte:

 Geretschlag (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil von Wiesmath, Bezirk Wr. Neustadt-Land, Niederösterreich
 Geretschlag (Gemeinde Peilstein), Ortschaft von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich